Benedetto steht für:

 Benedetto (Vorname), ein männlicher Vorname

Benedetto ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio di Benedetto (1922–1986), argentinischer Schriftsteller
 Antonio di Benedetto (Politiker), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1427 und 1433/1434
 Corrado Di Benedetto (* 1959), deutsch-italienischer Sozialpädagoge und Politiker (SPD)
 Darío Benedetto (* 1990), argentinischer Fußballspieler
 Desiree Di Benedetto (* 2000), italienische Schachspielerin
 Giacomo Di Benedetto (* 1966), italienischer Sänger
 Giovanni Di Benedetto (* 1921), italienischer Schauspieler
 Silvio Benedetto (* 1938), argentinischer Maler, Bildhauer und Theaterregisseur
 Tanja Benedetto, deutsche Voltigiererin
 Vincenzo Di Benedetto (1934–2013), italienischer Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Benedetta
 Benedetti
 San Benedetto